F-19 – designazione degli aerei degli Stati Uniti d'America non assegnata
 F 19 – sommergibile della Regia Marina
 Focke-Wulf F 19 – bimotore da trasporto passeggeri